Der Begriff Nemuro bezeichnet:
 eine Stadt im Osten der Japanischen Insel Hokkaidō: Nemuro (Hokkaidō)
 eine kurzlebige Präfektur: Präfektur Nemuro
 eine Unterpräfektur der japanischen Präfektur Hokkaidō: Unterpräfektur Nemuro
 eine ehemalige japanische Provinz: Provinz Nemuro
 einen ehemaligen Landkreis: Nemuro-gun (Hokkaidō)